Obiekty geograficzne
 Szczurek – osada w województwie łódzkim
 Szczurek – skała wspinaczkowa w Parku Jurajskim na Wyżynie Częstochowskiej (między wsiami Smoleń i Złożeniec)
 Osoby
 Genowefa Szczurek-Cergowska (1917–1984) – polska działaczka ruchu ludowego, ekonomistka
 Jan Szczurek-Cergowski (1897–1972) – pułkownik artylerii Wojska Polskiego, prezes Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość
 Jerzy Szczurek (1892–1941) – polski nauczyciel, wojskowy
 Joanna Szczurek (ur. 1981) – polska siatkarka
 Kazimierz Szczurek (1925–2000) – polski nauczyciel, polonista i esperantysta
 Łukasz Szczurek (ur. 1988) – polski biatlonista
 Mieczysław Szczurek (1923–1978) – polski piłkarz
 Paul Szczurek (1908–1948) – członek załogi obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau, SS-Unterscharführer
 Witold Szczurek (ur. 1955) – mieszkający na stałe w Niemczech polski kontrabasista, kompozytor i pedagog
 Wojciech Szczurek (ur. 1963) – samorządowiec, prezydent Gdyni od 1998
 Zbigniew Szczurek (ur. 1932) – polski prawnik, sędzia, doktor nauk prawnych, specjalizujący się w prawie cywilnym
 Mateusz Szczurek (ur. 1975) – polski ekonomista, doktor nauk ekonomicznych, od 2013 do 2015 minister finansów

Polskie nazwiska